Хорка — различные значения.

 Хорка или харка — титул у венгерских племён.
 Хорка — коммуна в Германии.
 Хорка — серболужицкая деревня в Верхней Лужице, коммуна Кроствиц района Баутцен, земля Саксония.